El Torneig de Buenos Aires 2013, conegut oficialment com a Copa Claro 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La setzena edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de febrer del 2013 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista valencià David Ferrer va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior i el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013